Микуличи — деревня в Шумячском районе Смоленской области России. Входит в состав Руссковского сельского поселения. Население — 23 жителя (2007 год). 
 
Расположена в юго-западной части области в 11 км к западу от Шумячей, в 8 км севернее автодороги  Москва — Варшава («Старая Польская» или «Варшавка»), на берегу реки Остёр. В 10 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Осва на линии Рославль — Кричев.

История 
Упоминается в 1752 году в составе имения Песчанка в Мстиславском воеводстве Великого княжества Литовского.

Мстиславские воеводы, каштеляны и старосты 
 

25 марта 1918 года согласно Третьему Уставу Микуличи были провозглашены частью Белорусской Народной Республики. 1 января 1919 года согласно постановлению I съезда Коммунистической партии Беларуси они вошла в состав Белорусской ССР, но 16 января Москва вместе с другими этнически белорусскими территориями приняла село в состав РСФСР.

В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Шумячского района